

Aardrijkskunde
Volta (rivier), een rivier in West-Afrika
Volta (regio), een regio in Ghana
een streek in Afrika; zie Opper-Volta

Personen
Alessandro Volta, een Italiaans natuurkundige, naar wie de eenheid volt is vernoemd
Massimo Volta, een Italiaans voetballer

Vernoemd
Volta (automerk)
Volta (Björk), een muziekalbum van de IJslandse zangeres Björk
Volta (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk

Poëzie
een wending in een gedicht; zie Sonnet